Bowman Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Bowman Island (Antarktika) 

in den Vereinigten Staaten:
 Bowman Island (Maine)
 Bowman Island (Minnesota)
 Bowman Island (New Hampshire)
 Bowman Island (New York)
 Bowman Island (Oklahoma)
 Bowman Island (Pennsylvania)